

Događaji 
 Brijuni dolaze pod nadzor Rimljana.

Rođenja

Smrti